Fok mint mértékegység
 Fok (szög) matematikai szögeknek a mértékegysége
 Fok (földrajz) földterület vízzel érintkező kiszögellése
 FOK-Gyem Finommechanikai Orvosi Készülékgyár – Gyengeáramú Műszergyár részleg (1951-2004)